LMO bezeichnet:
 Liga Manager Online, eine freie Software zum Verwalten von Sportligen im Internet
 Lingua Mortis Orchestra, eine deutsche Band
 RAF Lossiemouth, Militärflugplatz bei Lossiemouth in Schottland (IATA-Code)
 Lithiummanganoxid, eine chemische Verbindung

lmo ist:
 der Sprachcode für die Lombardische Sprache (nach ISO 639-3)

LMO